De periode 1771 t/m 1780 bevat 26 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
4 totale
8 ringvormige
2 hybride
11 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen